Le quartier des Halles est le nom de différents quartiers dont : 
 Quartier des Halles dans le  ;
 Quartier des Halles au Mans ;
 Quartier des Halles à Strasbourg.